Alter Weiher ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Alter Weiher (Altshausen), Rückhaltebecken und See im Naturschutzgebiet Altshauser Weiher bei Altshausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Alter Weiher, See bei Eitzenberg, Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern, siehe Eitzenberger Weiher
 Alter Weiher (Voita), Seengruppe bei Voita, Gemeinde Prebitz, Landkreis Bayreuth, Bayern

Schutzgebiet:
 Alter Weiher (Naturschutzgebiet),  Naturschutzgebiet bei Hottingen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Altenweiher